Belaja Zerkow ist der russische Name folgender Orte:

Bila Zerkwa, Stadt in der Ukraine in der Oblast Kiew
Belaja Zarkwa, Dorf in Belarus in der Wizebskaja Woblasz